Сидорчу́к — українське прізвище.

Відомі носії 

 Сидорчук Вадим Васильович (1979) — український політик.
 Сидорчук Василь Іванович (1937–2005) — український художник-плакатист.
 Сидорчук Володимир Васильович — начальник виробничої дільниці Фастівської дистанції електропостачання, заслужений працівник транспорту України.
 Сидорчук Лариса Петрівна (1972) — українська науковиця, доктор медичних наук. Заслужений лікар України.
 Сидорчук Михайло Юрійович (1951) — український політик, народний депутат України III скликання.
 Сидорчук Олег Валентинович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Сидорчук Олександр Володимирович — лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Сидорчук Олександр Петрович (1913—1942) — чекіст, радянський розвідник, член диверсійно-розвідувальної групи «Миколаївський центр».
 Сидорчук Семен Юліанович (1882–1932) — інженер, головний архітектор Рівного та Ковеля.
 Сидорчук Сергій Олександрович (1991) — український футболіст, півзахисник.
 Сидорчук Таїсія Михайлівна (1957) — кандидат історичних наук, завідувач Відділу рідкісних книг та рукописів у Науковій бібліотеці НаУКМА.
 Сидорчук Юрій Володимирович (1961–2014) — активіст Євромайдану, Герой Небесної сотні.

Примітки 

Прізвища на -ук